Henry Lawes (1595-1662) – musicista e compositore inglese
John Bennet Lawes (1814-1900) – scienziato inglese
William Lawes (1602-1645) – musicista e compositore inglese